Türkiye 1. Ligi 1994/95 was het zevenendertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het seizoen begon op 9 augustus 1994 en werd afgesloten op 21 mei 1995. Na twee kampioenschappen van Galatasaray SK mocht Beşiktaş JK nu zijn negende schaal vasthouden. In Turkije mogen clubs voor elke keer dat ze kampioen zijn geworden één ster op hun shirt dragen; de twee grootste clubs van Istanboel, Fenerbahçe SK en Galatasaray SK, waren op dit moment dus al gerechtigd om twee sterren te dragen, maar rivaal Beşiktaş JK nog niet en dat zat de heren uit het Inönü Stadion natuurlijk niet lekker; vanaf dit moment begonnen de Kara Kartallar (Zwarte Adelaars) de Türkiye Futbol Federasyonu te bestoken met verzoeken om tot landskampioen 1957 en 1958 uitgeroepen te worden; als argument wilde men doen gelden dat de club in die jaren, toen er nog geen Süper Lig bestond, de Federasyon Kupası had gewonnen en in die hoedanigheid had mogen deelnemen aan de Europacup I. Op 9 mei 2002 riep de voetbalbond Beşiktaş JK officieel en met terugwerkende kracht uit tot landskampioen 1957 en 1958. in het seizoen 2002/03 bleek dat allemaal een beetje onnodig te zijn, want toen won Beşiktaş JK dan eindelijk z'n tiende echte titel.

Aykut Kocaman van Fenerbahçe SK werd voor de derde en laatste keer topscorer van de liga; Trabzonspor behaalde zijn vijfde bekertriomf; alleen Galatasaray SK had de beker op dat moment vaker gewonnen, elf maal, om precies te zijn.

De competitie was met ingang van dit seizoen - na experimenten met 20, 19, 18 en 16 deelnemers - weer uitgebreid tot 18 clubs en dat aantal zou tot op de dag van vandaag onveranderd blijven. Omdat er vorig jaar drie degradanten waren, moesten er volgens Bartjens dus vijf promovendi zijn. Denizlispor, Antalyaspor en Adana Demirspor waren oude bekenden; de eerste twee wisten het vege lijf te redden, maar Adana Demirspor degradeerde meteen weer en zou tot op heden niet meer terugkeren in de Süper Lig. Ook het verblijf van debutant Petrol Ofisi GSK uit Ankara bleef beperkt tot één seizoen en dat is definitief, want de club bestaat sinds 2010 niet meer. De andere debutant, Vanspor AŞ, eindigde keurig als twaalfde. Het is de meest oostelijke ploeg die ooit in de Süper Lig gespeeld heeft. Zeytinburnuspor ten slotte nam ook afscheid van het hoogste niveau; de club keerde tot op heden niet terug.

Kaart

Eindstand 1994/95

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1994/95

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Petrol Ofisi GSK (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 1993/94)
 Denizlispor (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 1993/94)
 Vanspor AŞ (nummer 3 kampioenscompetitie 1. Lig 1993/94)
 Antalyaspor (winnaar play-offs 1. Lig 1993/94)
 Adana Demirspor (winnaar play-offs 1. Lig 1993/94)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Kardemir DÇ Karabükspor (nummer 14 Süper Lig 1993/94)
 Karşıyaka SK (nummer 15 Süper Lig 1993/94)
 Sarıyer GK (nummer 16 Süper Lig 1993/94)

Topscorers 1994/95

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1994/95